«Полицейская история» () — французский детективный триллер, выпущенный 1 октября 1975 года по мотивам одноименной автобиографии, написанной французским полицейским детективом Роже Борниша, бывшего офицера полиции, автора остросюжетных детективных произведений, основанных на реальных событиях. И фильм, и книга рассказывают о девятилетнем преследовании Борниша французского гангстера и убийцы Эмиля Бюиссона, казнённого 28 февраля 1956 года. Режиссером фильма является Жак Дере, звездами фильма являются Ален Делон и Жан-Луи Трентиньян в роли Борниша и Бюиссона, в фильме так же снимались Клодин Оже и Андре Пусс.

Сюжет 
В основу романа и фильма положена реальная история охоты французской полиции на известного в 1930-е и 1940-е годы налётчика Эмиля Бюиссона (Жан-Луи Трентиньян), объявленного во Франции «Врагом общества № 1». Бюиссон прославился своими дерзкими ограблениями и побегами. Одним из тех, кто ловил Бюиссона, был инспектор Бригады по борьбе с бандитизмом Национальной сыскной полиции (Сюртэ насьональ) Роже Борниш (Ален Делон).

Фильм повествует о том, как в 1947 году Эмиль Бюиссон бежит из психиатрической лечебницы после смерти жены и ребенка и возвращается в Париж. Бюиссон, который три года спустя станет врагом Франции номер один, начинает кровопролитное неистовство во французской столице. Первая сцена показывает детектива (flic-это французский жаргонный эквивалент слова «полицейский» на английском языке) Борниша, который получает дело и преследует Бюиссона в течение трёх лет, в то время как последний скрывается от ареста, убивая информаторов и всех, кто, по его мнению, может выдать его. Борниш, который, в отличие от своих коллег, гордится своим методическим подходом, охотится на Бюиссона, участвуя в многочисленных погонях на улицах, на крышах, в автомобильных погонях и перестрелках, подвергая опасности свою возлюбленную Кэтрин (Оже).

В итоге серийный убийца наконец был пойман после того, как совершил более 30 убийств и 100 ограблений. В финальных сценах Бюиссон говорит Борнишу, что он хотел бы «приставить заточку» к горлу своего информатора, на что Борниш ответил, что у него не будет шанса.

Производство 
Сценаристы Бенедикт Кермадек и Альфонс Будар работали с Дере над мемуарами Роже Борниша, чтобы создать сценарий. Фильм был спродюсирован Делоном, с участием кинематографа Жан-Жака Тарбеса и оригинальной партитуры Клода Боллинга. Фильм был снят и напечатан на 35-мм киноплёнке с использованием сферических кинематографических процессов, как это было принято с фильмами, произведенными в 1950-х до начала 1990-х годов. Производство началось 3 февраля 1975 года, через 18 лет после казни Бюиссона. Фильм снимался во Франции и Италии.

Отзывы 
Фильм получил в основном положительные отзывы критиков. Джеймс Трэверс из Film de France похвалил фильм за «качественное ощущение и мрачное настроение», а главных актеров за «человечность и глубину». Трэверс также отметил некоторое сходство с фильмами Жан-Пьера Мелвиля, в частности, с «Самураем». Трэверс называет этот фильм одним из лучших фильмов Дере, хотя «конечный результат не совсем шедевр». Другие интернет-обзоры отметили так же сходство с Мельвилем и похвалили фильм за «несентиментальный задор, темп и честность».

Сьюзан Хейворд, автор «Французского национального кино», также похвалила фильм, заявив, что он отошел от основного стиля. Она особенно высоко оценила различия между Flic Story и американскими фильмами того же жанра, так как, Дере сосредоточился на интеллекте, а не на мускулах двух главных героев, а также на понимании, которое растет между ними в течение «месяцев допроса».

Гэри Гиддинс, напечатавший свой обзор в номере The New York Sun от 16 августа 2005 года, назвал фильм «самой интересной и резонансной» работой Дере и выделил игру Трентиньяна. Гиддинс, однако, также раскритиковал темп фильма.

В ролях 
 Ален Делон — Роже Борниш 
 Жан-Луи Трентиньян — Эмиль Бюиссон
 Клодин Оже — Катрин
 Морис Барье — Рене Боллек
 Ренато Сальватори — Марио Итальянец

Примечания

Литература 
 Cannon, Steve Popular Music in France from Chanson to Techno: Culture, Identity and Society, 2003 
 Giddins, Gary Natural Selection: Gary Giddins on Comedy, Film, Music, and Books, 2006 
 Hayward, Susan French National Cinema, 2005 
 Lisanti, Tom Film Fatales: Women in Espionage Films and Television, 1962-1973, 2002

Ссылки

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Жака Дере
Фильмы Франции 1975 года
Исторические фильмы о 1930-х годах
Исторические фильмы о 1940-х годах
Исторические фильмы о 1950-х годах
Фильмы о полицейских
Фильмы Италии 1975 года